Пинкертон может означать:

Профессия 
 пинкертон — имя нарицательное, изначально агент детективного агентства Пинкертона, впоследствии синомним слов сыщик и детектив.

Организации 
 Академия Пинкертон — средняя школа в штате Нью-Гэмпшир, США
 Детективное агентство Пинкертона — детективное агентство, созданное в 1850 году Аланом Пинкертоном.

Фамилия 
 Пинкертон, Алан (1819—1884) — американский частный детектив

Вымышленные персонажи 
 Бенджамин Франклин Пинкертон — антигерой оперы Джакомо Пуччини Мадам Баттерфляй, лейтенант ВМФ США.
 Нат Пинкертон — персонаж детективно-приключенческой литературы первых десятилетий XX века (традиционно называемой по его фамилии пинкертоновщиной), сыщик.